Џејмс Стенли Бракиџ (14. јануар 1933 — 9. март 2003), познатији као Стен Бракиџ, био је амерички филмски редитељ. Сматра се једном од најважнијих личности експерименталног филма 20. века.

Током пет деценија, Бракиџ је створио велики и разноврстан рад, истражујући различите формате, приступе и технике које укључују ручну камеру, сликање директно на целулоид, брзо сечење, уређивање у камери, гребање на филму, колаж филм и коришћење вишеструке експозиције. Заинтересован за митологију и инспирисан музиком, поезијом и визуелним феноменима, Бракиџ је настојао да открије универзално, посебно истражујући теме рођења, смртности, сексуалности и невиности. Његови филмови су углавном неми.

Бракиџови филмови су често познати по својој експресивности и лиризму. Иако су годинама биле нејасни и тешко их је било пронаћи, многи су сада лако доступни на ДВД-у као и на другим медијима.

Биографија 
Рођен као Роберт Сандерс у Канзас Ситију, Мисури, 14. јануара 1933. године, Бракиџа су усвојили и преименовали три недеље након његовог рођења Лудвиг и Клара Бракиџ.

Као дете, Бракиџ је био представљен на радију као дечак сопран, певао је у црквеним хоровима и као солиста на другим догађајима. Одрастао је у Денверу, у Колораду, где је похађао средњу школу са редитељима Ларијем Џорданом и Стеном Филипсом, и композиторима Џимом Тенијем и Рамиром Кортесом.

Бракиџ је накратко похађао колеџ Дартмаут са стипендијом, пре него што је одустао и почео да снима филмове. Завршио је свој први филм, Интерим, са 19 година; музику за филм компоновао је његов школски друг Џејмс Тени. Године 1953. Бракиџ се преселио у Сан Франциско да би похађао Институт за уметност у Сан Франциску, који се тада звао Калифорнијска школа лепих уметности. Атмосферу у Сан Франциску је сматрао кориснијом, дружећи се са песницима Робертом Данканом и Кенетом Рексротом, али није завршио школовање, већ се преселио у Њујорк 1954. Тамо је упознао низ значајних уметника, укључујући Мају Дерен (у чијем је стану кратко живео), Вилард Мас, Јонас Мекас, Мари Менкен, Џозеф Корнел и Џон Кејџ. Забележено је да је Бракиџ рекао „Ако постоји један једини филмски стваралац коме највише дугујем за кључни развој сопственог филмског стваралаштва, то би била Мари Менкен.“

Бракиџ је провео наредних неколико година живећи скоро у сиромаштву, депресиван због онога што је видео као неуспех свог рада. Накратко је размишљао о самоубиству. Док је живео у Денверу, Бракиџ је упознао Мери Џејн Колом, са којом се оженио крајем 1957. Покушавао је да заради на својим филмовима, али је морао да се запосли на прављењу индустријских кратких филмова да би издржавао своју породицу. Године 1958. Џејн је родила прво од петоро деце које ће имати заједно, ћерку по имену Мирен, догађај који је Бракиџ снимио за свој филм Window Water Baby Moving из 1959. године.

Шездесете године и почетак признавања 
Када су Бракиџови рани филмови били изложени 1950-их, често су наилазили на подсмех, али је почетком 1960-их Бракиџ почео да добија признање на изложбама и филмским публикацијама, укључујући Филмску културу, која је доделила награде за неколико његових филмова, укључујући Мртви, 1962. У изјави о додели награда, коју је написао Јонас Мекас, критичар који ће касније постати утицајни експериментални филмски стваралац, цитирао је Бракиџа да је у биоскоп донео „интелигенцију и суптилност која је обично област старије уметности.“ Писац/критичар Гај Девенпорт, ватрени обожавалац Бракиџа, позвао га је на Универзитет Кентакија у марту 1964. и покушао да му тамо обезбеди специјализацију.

Од 1961. до 1964. године, Бракиџ је радио на серији од пет филмова познатих као циклус Dog Star Man. Бракиџови су се преселили у Ламп Гулч у Колораду 1964. године, иако је Бракиџ наставио да редовно посећује Њујорк. Током једне од тих посета, украдена је 16мм филмска опрема коју је користио. Бракиџ није могао да приушти замену, већ је одлучио да купи јефтинију опрему за филм од 8 мм. Убрзо је почео да ради у формату, стварајући циклус од 30 делова 8мм филмова познатих као Songs од 1964. до 1969. Песме укључују један од Бракиџових најпризнатијих филмова, 23rd Psalm Branch, одговор на Вијетнамски рат и његову презентацију у масовним медијима.

Бракиџ је почео да предаје историју филма и естетику на Школи Института за уметност у Чикагу 1969. путујући од свог дома у Колораду.

Смрт 
Бракиџу је дијагностикован рак мокраћне бешике 1996. године, а бешика му је уклоњена. Операција је деловала успешно, али се рак на крају вратио. У видео интервјуу 2002. године, он је објаснио да је његов рак узрокован токсичношћу анилинских боја које је користио да слика директно на филм.

Иако није био хришћанин током свог одраслог доба, Бракиџ је захтевао традиционалну англиканску службу. Сахрани су углавном присуствовали чланови породице, као и неколико пријатеља из света филмског стваралаштва.

Архиве 
Бракиџов архивски материјал, укључујући преписку, рукописе и аудио записе, држи Универзитет Колорада као део збирке Бракиџ центра. Бракиџове филмове, укључујући оригиналне елементе и принтове, чува Академија филмске архиве у колекцији Стан Бракиџ. Филмска архива Академије је сачувала и рестаурирала многе његове филмове и наставља то да ради; сачувани филмови укључују Window Water Baby Moving, The Act of Seeing with One's Own Eyes, Anticipation of the Night и Interim.

Филмографија 
Током више од пет деценија, Бракиџ произвео је велики број радова. Претпоставља се да су сви филмови у филмографији неми, у боји и да се приказују при 24 кадра у секунди, осим ако није другачије назначено. Филмови, који се састоје од његових монтираних оригинала, међуелемента и другог оригиналног материјала, смештени су у филмском архиву Академије филмске уметности и науке, где је у току дугорочни пројекат очувања и рестаурације целокупног његовог филмског остварења. Педесет шест од ових филмова је доступно на ДВД-у (као два одвојена тома) и Блу-раи-у из колекције Критерион.

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

Спољашње везе 

 Стeн Бракиџ - Letterboxd профил
 Бракиџ центар

Референце